Gawłów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Gawłów, un village de la voïvodie de Łódź
 Gawłów, un village de la voïvodie de Mazovie
 Gawłów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne